Geofrey Massa est un footballeur ougandais, né le  à Jinja en Ouganda. Il évolue depuis 2013 à l'Université de Pretoria en Afrique du Sud, où il occupe le poste d'attaquant.

Biographie 
Massa a rejoint le  le club chypriote Yenicami Ağdelen. Le , il signe un contrat le club sud-africain de l'Université de Pretoria.

Carrière

Palmarès 
 Police FC
 Champion du Ouganda : 2005
 Vainqueur de la Supercoupe d'Ouganda : 2005

Références

Liens externes 
 

Footballeur international ougandais
Naissance en février 1986
Naissance en Ouganda